Maline, village de Bosnie-et-Herzégovine.

 Alain Maline (né en 1947), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français. 

 La Maline, un poème d'Arthur Rimbaud écrit en 1870.

Voir aussi 
 rivière Fourche Maline, aux États-Unis d'Amérique.